Mikołaj Gniewosz (zm. 1650) – chorąży lubelski, starosta radomski
 Mikołaj Wojciech Gniewosz (zm. 1654) – biskup kujawski
 Mikołaj Gniewosz (zm. 1711) – jezuita, kapelan obozowy